Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii najlepszy album zagraniczny (na polskim rynku).

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.
W 2019 roku ta kategoria powróciła do Fryderyków.

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2019

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, zagra